Дуна́ев (Дуна́ева) — фамилия и топоним:

Известные носители

А 
 
 Дунаев, Алексей Валерьевич (род. 2004) — белорусский футболист, защитник.
 Дунаев, Алексей Георгиевич (род. 1967) — российский филолог и религиовед, специализирующийся в библеистике и греческой патрологии.
 
 Дунаев, Арман Галиаскарович (род. 1966) — государственный деятель Республики Казахстан.

В 
 Дунаев, Владимир Павлович (1929—1988) — советский журналист-международник, политический обозреватель ЦТ и ВР.
 Дунаев, Виктор Владимирович (1937—2013) — советский и украинский фармаколог. Доктор медицинских наук, профессор ЗГМУ, зав. кафедрой там и проректор.

Г 
 Дунаев, Георгий Михайлович — заместитель Председателя Совнаркома — председатели Госплана КазССР (сентябрь 1922 г. — [ноябрь] 1922 г.)

Д 
 Дунаев, Данила Леонидович (род. 1981) — российский актёр.
 Дунаев, Дмитрий Александрович (1977—2020) — российский дзюдоист.

Е 
 Дунаев, Евгений Фёдорович (род. 1938) — электросварщик, Герой Социалистического Труда (1982).
 Дунаев, Евлампий Александрович (1877—1919) — революционный деятель.
 Дунаев, Евстигней Афиногенович (более известен под фамилией Мирович; 1878—1952) — российский и белорусский советский актёр, режиссёр, драматург, педагог, профессор, Народный артист Белорусской ССР.

И

Л 
 Дунаев, Леонид Владимирович (1955—2002) — советский фехтовальщик, двукратный чемпион мира.

М

Н

П 
 
 Дунаев, Пётр Михайлович (1925—2017) — советский и российский журналист, публицист.

С

Т, Ф, Ю 
 Дунаев, Тамерлан (род. 1996) — бельгийский дзюдоист.
 Дунаев, Фёдор Николаевич (1920—1983) — доктор физико-математических наук, профессор.
 Дунаев, Фёдор Фёдорович (1903—1978) — заслуженный деятель науки РСФСР, доктор экономических наук, профессор.
 Дунаев, Юрий Александрович (1937—2022) — советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1999).
 Дунаев, Юрий Борисович (род. 1935) — шахтёр, Герой Социалистического Труда.

Топонимы 
 Дунаев — село во Львовской области Украины.
 Дунаев — село в Тернопольской области Украины.
 Дунаева — река в Томской области России.